Vampires peut désigner :

Art 

Des œuvres littéraires :
 Vampire$, un roman de John Steakley paru en 1991.
  Vampires , un manga d'Osamu Tezuka.
 Vampires, roman inachevé de Thierry Jonquet, paru en  2011.
Des œuvres cinématographiques : 
 Les Vampires est un film muet en dix épisodes (durée totale de 7 h 20 min), écrit et réalisé en 1915 par Louis Feuillade.
 Vampires, un film américain de John Carpenter sorti en 1998.
 Vampires, un film belge de Vincent Lannoo sorti en 2010.
 Vampires, une série télévisée d'horreur française, commençant en 2020.